Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту () — ежегодный чемпионат Европы по шоссейным дисциплинам велоспорта, проводимый под эгидой Европейского велосипедного союза (UEC).

Первый пробный чемпионат Европы среди юниоров состоялся 8 июля 1973 года в Мюнхене, гонщики проехали групповую гонку на дистанции 102 км. В июле 1974 года соревнования прошли в Варшаве: групповая гонка (126 км) и командная гонка с раздельным стартом (70 км), которые выиграли советские спортсмены.

На регулярной основе чемпионат проводится с 1995 года: для мужчин и женщин до 23 лет (U-23), юниоров — с 2005 года, и среди элиты (профессиональных спортсменов) — с 2016 года.

Чемпионаты Европы

Общий медальный зачёт 
По состоянию на 28 августа 2020 года (без учёта пробных 1973—1974 гг.).

Мужчины

Мужчины. Элита. Групповая гонка

Мужчины. Элита. Индивидуальная гонка

Мужчины до 23 лет. Групповая гонка

Мужчины до 23 лет. Индивидуальная гонка

Юниоры. Групповая гонка

Юниоры. Индивидуальная гонка

Юниоры. Командная гонка с раздельным стартом

Женщины

Женщины. Элита. Групповая гонка

Женщины. Элита. Индивидуальная гонка

Женщины до 23 лет. Групповая гонка

Женщины до 23 лет. Индивидуальная гонка

Юниорки. Групповая гонка

Юниорки. Индивидуальная гонка

Примечания

Ссылки 
 European Cycling Union официальный веб-сайт (англ.)
 Результаты на сайте Европейского велосипедного союза (UEC)
Результаты гонок:
 Мужчины Элита Групповая гонка (cyclingarchives)
 Мужчины Элита Индивидуальная гонка (cyclingarchives)
 Женщины Элита Групповая гонка (cyclingarchives)
 Женщины Элита Индивидуальная гонка (cyclingarchives)
 Мужчины до 23 лет Групповая гонка (cyclingarchives)
 Мужчины до 23 лет Индивидуальная гонка (cyclingarchives)
 Женщины до 23 лет Групповая гонка (cyclingarchives)
 Женщины до 23 лет Индивидуальная гонка (cyclingarchives)
 Мужчины Юниоры Групповая гонка (cyclingarchives)
 Мужчины Юниоры Индивидуальная гонка (cyclingarchives)
 Женщины Юниорки Групповая гонка (cyclingarchives)
 Женщины Юниорки Индивидуальная гонка (cyclingarchives)

Чемпионаты Европы по велоспорту